Intel Arc — бренд графических процессоров (GPU) производства компании Intel.

GPU Intel Arc должны соперничать с брендами GeForce от Nvidia и Radeon от AMD. Первое поколение под кодовым названием Alchemist вышло в первом квартале 2022 года. В дальнейшем планируется выход ещё трёх поколений GPU под брендом Intel Arc. Через 2 года после выхода Intel Arc, компания догнала AMD на рынке дискретных видеокарт, заняв 9 % рынка.

Этимология 
Согласно Intel, название бренда является отсылкой к концепции сюжетной арки в видеоиграх.

Поколения

Alchemist 
Первое поколение (которое разрабатывалось под кодовым именем DG2) получило название Alchemist. Его выход на рынок должен состояться в первом квартале 2022 года. Под этим названием выйдут видеокарты для настольных компьютеров и для ноутбуков. Производством графических процессоров займётся компания TSMC по 7-нм технологическому процессу.

Видеокарты Intel Alchemist используют архитектуру Intel Xe-HPG. Заявлена аппаратная поддержка трассировки лучей, суперсемплинга на основе нейронных сетей (аналогично технологии DLSS от Nvidia) и DirectX 12 Ultimate.

Следующие поколения 
Компания Intel подтвердила названия будущих поколений бренда GPU Intel Arc: Battlemage, Celestial и Druid.

Характеристики видеокарт Arc Alchemist

Дискретные

Мобильные

Примечания

Ссылки 
 
Характеристики видеокарт на Videocardz.com
 Официальный сайт Intel Arc

Графические процессоры
Видеокарты и чипы Intel